Чемпионат мира по борьбе 1971 года проходил с 27 августа по 5 сентября в Софии (Болгария).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Софии
Август 1971 года
Сентябрь 1971 года
Международные соревнования по борьбе в Болгарии